Foixà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Foixà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Foixà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar